

Prénom
Angelina et Angélina sont des prénoms notamment portés par :
 Angelina (nom de naissance : Angélina Nava), chanteuse française, gagnante de la quatrième édition de The Voice Kids (2017), représentante de la France à l'Eurovision junior 2018
Angelina Alonso Costantino
 Angélina Berthiaume-Du Tremblay
 Angelina Crow
 Angelina Emily Grimké
 Angelina Jolie
 Angelina Love
 Angelina De Valicourt
 Angelina Grün
 Angelina Maccarone
 Angelina Muniz
 Angelina Lauro
 Angelina Masdeu
 Angélina Smirnova
 Angelina Soudilovskaïa
 Angélina Turmel
 Angelina Weld Grimké

Chansons

Patronyme

 Eva Angelina, actrice pornographique américaine ;
Pacha Angelina, stakhanoviste soviétique

Toponyme
Le nom Angelina peut désigner  :
 Angelina, municipalité de l'État de Santa Catarina, au Brésil

Restauration 
 Angelina est d'une entreprise d’hôtellerie et restauration.

Hommage 
 (64) Angelina, un astéroïde

Autre 
 Angélina joli bato est une chanson dédiée à Victor Schœlcher

Voir aussi 
 Angeline (homonymie)